Oldman ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Oldman (1883–1961), britischer Boxer
 Gary Oldman (* 1958), britischer Schauspieler und Filmproduzent

Siehe auch:
 Altman
 Old Man
 Oldermann